Сборная Индии по регби () представляет Индию в международных матчах по регби высшего уровня. По классификации IRB Индия относится к «целевым» странам, развитие регби в которых считается для организации приоритетным. По состоянию на 9 сентября 2019 года Индия занимает 86-е место в рейтинге IRB.

Первый матч сборной состоялся в 1998 году, хотя членом IRB Индия стала только в 2001 году. Лишь спустя три года индийцы одержали первую победу, обыграв принципиальных соперников из Пакистана (56:3). Команда принимала участие в квалификационном турнире к чемпионату мира 2007 года, но потерпела неудачу. Аналогичный результат был достигнут и в следующем отборочном цикле.

История 
Первый матчи на территории Индии состоялись в 1871 году в Калькутте и Мадрасе. Первый документально подтверждённый матч был проведён в Рождество 1872 года, когда команда англичан встретилась с объединённой сборной шотландцев, ирландцев и валлийцев.

Национальная сборная была создана лишь в 1998 году. Индийцы сыграли с Сингапуром и потерпели своё самое крупное на данный момент поражение (0:85). В 2001 году Индия стала членом IRB, а в 2003-м отправилась в турне по Великобритании. Сборная провела три матча с местными командами, все из которых завершились крупными поражениями. Игра против дублирующего состава «Лестер Тайгерс» принесла хозяевам победу со счётом 153:0. Индийцам не удалось занести ни одной попытки за весь тур.

Команда пыталась пройти отбор к французскому кубку мира. Сборная попала в группу «B» третьего дивизиона, где стала второй с одной победой, одной ничьей и одним поражением. Однако этого было недостаточно для продолжения выступлений, так как путёвку в следующий раунд получила только первая команда. С 2008 года Индия вступила в новую отборочную кампанию. На этот раз правила квалификации изменились, и отборочные матчи проходили в рамках Азиатского кубка пяти наций. Индийцы проиграли в первом туре Таиланду, затем переиграв Пакистан с крупнейшим для себя счётом (92:0). В следующий раунд Индия не пробилась.

По словам нескольких эмигрантов армянского происхождения, проживающих в Индии, и тренеров Эймина Шахяни и Давида Парди, значительную часть игроков индийской сборной составляют игроки армянского происхождения — студенты «армянского колледжа и филантропической академии Калькутты». Одним из армянских игроков является Армен Макарян, выступавший за клуб «Ченнай Читаз» и окончивший филантропическую академию Калькутты.

Результаты 
По состоянию на 21 мая 2013 года.

См. также 
 Регби в Индии

Примечания 

Индия
Регби в Индии
Регби